Flangini ist der Familienname folgender Personen:

 Ludovico Flangini Giovanelli (1733–1804), italienischer Kardinal
 Miguel Alberto Flangini Ximénez (1824–1900), uruguayischer Politiker
 Yamandú Flangini, uruguayischer Politiker